Baxendell steht für:

 Baxendell Reef, Riff an der Nordküste Australiens
 Baxendell Shoal, Sandbank an der Nordostküste Australiens

Baxendell ist der Familienname folgender Personen:

 Jos Baxendell (* 1972), britischer Rugby-Union-Spieler und -Trainer